Abílio Rodrigues Pereira um político português
Alcides Rodrigues Pereira um magistrado brasileiro
Antônio Rodrigues Pereira um proprietário rural e político brasileiro
Francisco Rodrigues Alves um proprietário rural brasileiro
Francisco Rodrigues Pereira de Queirós um nobre brasileiro, que fundou a cidade de Carandaí, em Minas Gerais
Francisco Rodrigues Pereira um padre e político brasileiro
Francisco Rodrigues Pereira Júnior um político brasileiro, deputado constituinte em 1946
Inácio Rodrigues Pereira Dutra um usineiro, militar e político brasileiro
Jacinto Rodrigues Pereira Reis um médico brasileiro, presidente da Academia Imperial de Medicina
Jacob Rodrigues Pereira educador de surdos, francês, que embora usasse gestos, defendia que os surdos deveriam ser oralizados
João Rodrigues Pereira de Almeida um comerciante e fazendeiro, brasileiro
João Rodrigues Pereira um militar português
José Antônio Rodrigues Pereira um político brasileiro
José Rodrigues Pereira Júnior um político brasileiro
Lafayette Rodrigues Pereira mais conhecido como Conselheiro Lafayette, foi um jurista, proprietário rural, advogado, jornalista, diplomata e político brasileiro
Mauro César Rodrigues Pereira um almirante-de-esquadra brasileiro
Pedro Rodrigues Pereira fidalgo e Cavaleiro medieval português
Raimundo Rodrigues Pereira um jornalista brasileiro

Desambiguação